Maina ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Maina (Magdala), ein Ortsteil von Magdala in Thüringen
 Maina (Insel), zu Aitutaki, Cookinseln
 Maina I und Maina II, zwei Dörfer und die zugehörigen Sucos in Osttimor 
 Maina (Chakassien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Chakassien, Russland
 Maina (Uljanowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk, Russland
 Maina-Stausee, Stausee in Sibirien bei Maina/Chakassien
 Maina (Wolga), Nebenfluss der Wolga in Russland
 Rio Maina, Fluss in Santa Catarina, Brasilien
 Titularbistum Maina

Maina (englische Schreibweise Myna oder Mynah) nennt man folgende Vögel aus der Familie der Stare:
 die Mainas (Acridotheres), Gattung mit 8 Arten
 verbreitetste Art: Hirtenmaina (Acridotheres tristis)
 Balistar oder Bali-Mynah (Leucopsar rothschildi)
 Burmastar oder Burmamaina (Sturnus burmannianus)
 Beo (Gracula religiosa)

Maina ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Charles Wachira Maina (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer
 Esther Wanjiru Maina (* 1977), kenianische Langstreckenläuferin
 Fadji Maina (* 1991), nigrische Hydrologin
 Franco Maina (1938–2019), italienischer Fahrzeugdesigner
 Leonard Mucheru Maina (* 1978), kenianischer Langstreckenläufer
 Linton Maina (* 1999), deutscher Fußballspieler